Woolong steht für:

 Woolong (fiktive Währung), verwendet in den Science-Fiction-Anime-Fernsehserien Cowboy Bebop, Space Dandy und Carole & Tuesday
 Woolong (NFT), ein Non-fungible Token auf der Cardano Blockchain